Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mallorca Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 17. bis 18. Juni 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Calvià